Білл Олещук (1955) — канадський хокеїст.
 Олещук Володимир Олександрович (1959) — український і норвезький математик, професор, міжнародний експерт у галузі інформаційної безпеки.
 Олещук Володимир (1972) — український художник-іконописець, член Української Спілки Іконописців (з 2012). Його роботи зберігаються у приватних колекціях в Україні, Польщі, Канаді, США.
 Олещук Ігор Андрійович (1931) — український вчений у галузі технології машинобудування, кандидат технічних наук.
 Олещук Леонід Маркович (1938) — український інженер, громадсько-політичний діяч.

Українські прізвища
Прізвища на -ук